Jean Cousin peut désigner :
 Jean Cousin ou Jean  Escatefer, musicien et compositeur (v. 1425-v. 1474) ;
 Jean Cousin l'Ancien, peintre, décorateur et graveur (v. 1490-v. 1560), honoré (square et statue) à Sens ;
 Jean Cousin le Jeune, fils du précédent, peintre et maître verrier (v. 1522-v. 1594) ;
 Jean Cousin, navigateur et capitaine dieppois () ;
 Jean Cousin, chanoine qui a laissé une histoire de Tournai (mort en 1636).